Moss — приключенческая игра для виртуальной реальности, разработанная и изданная американской студией Polyarc. Игра использует перспективы от первого и третьего лица и фокусируется на решении головоломок. Moss была выпущена на PlayStation 4 27 февраля 2018 года, а на Microsoft Windows — в июне того же года.

Сюжет 
Читатель находит в библиотеке старую книгу. Листая страницы, он переносится в фэнтезийный мир, содержащийся внутри книги. Там игрок встречает Квилл (), молодую мышь, и начинает своё приключение. Королевство, в котором живёт Квилл, находится под властью огнедышащего змея Сарффога (). После того как дядю Квилл берут в плен, читатель вместе с Квилл отправляются его спасать и побеждают Сарффога.

Игровой процесс 
Moss является приключенческой игрой от первого лица, рассчитанной на шлем виртуальной реальности (HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, PSVR или Valve Index). Игрок представлен в игре в виде лица в маске и сферы. В отличие от большинства игр, главный герой Moss, мышка Квилл, осведомлена о присутствии игрока. Игрок управляет Квилл, перемещаясь по окружению и сражаясь с врагами. Игрок также может взаимодействовать с окружением, перемещать препятствия и решать головоломки. Квилл общается с игроком, используя американский жестовый язык, давая подсказки касательно головоломок и реагируя на действия игрока эмоционально.

Игрок может менять свою позицию, чтобы обозревать мир с различных перспектив, в частности — наклоняться, чтобы заглянуть за строение, или приподниматься, чтобы получить вид с высоты птичьего полёта. В игре есть собираемые свитки, которые могут быть обнаружены только посредством смены позиции и внимательного изучения мира, поскольку в обычных условиях они не видны.

Разработка 
Moss была выпущена на PlayStation 4 и Microsoft Windows в феврале и июне 2018 года соответственно.

3 августа 2018 года игровой лейбл звукозаписи Materia Collective выпустил саунтрек в цифровом виде, а также на CD-диске и виниле.

21 мая 2019 года вышло бесплатное дополнение с новым окружением, испытаниями, сюжетом, головоломками, битвами и оружием.

Критика 
Moss получила в основном положительные отзывы критиков. По данным агрегатора рецензий Metacritic, средняя оценка Moss на PS4 составляет 85 баллов из 100 на основе 64 рецензий. В своих рецензиях сайты Digital Trends и VentureBeat похвалили игру за взаимодействие с Квилл и дизайн мира, но отметили, что игра слишком коротка.

Майк Фахи в своей статье 2017 года для Kotaku положительно отметил дизайн Квилл и использование жестового языка.

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2018 года
Квесты
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для PlayStation VR
Игры для Oculus Rift
Игры для Oculus Quest
Игры для HTC Vive
Игры для Valve Index
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры на движке Unreal Engine